Sakkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sakkosaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Sakkosaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Sakkosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar